kavalir (latinizam) ili Gentlemen (anglicizam), muškarac čije je ponašanje u odnosu na druge ljude primjerno
 Cavaliere ili Kavalir (njemački Kavalier, francuski Chevalier, talijanski Cavaliersi, engleski Cavalier) dolazi od latinske riječi caballarius konjušar
 kavalir (utvrdno graditeljstvo) (franc. cavalier)